Ниже представлен спи́сок лейтена́нт-губерна́торов Манито́бы. Хотя должность лейтенант-губернатора в Манитобе появилась, лишь когда провинция вошла в Канадскую конфедерацию в 1870, до этого её территория с 1869 года входила в состав Северо-Западных территорий.

Лейтенант-губернаторы Манитобы с 1870 по настоящее время

См. также 
 Должностные лица в Канаде
 Канадские должностные лица по годам

Примечания

Ссылки 
 

Манитоба

Лейтенант-губернаторы